Тул може да се отнася за:
 Тул, град във Франция
 Тул (окръг), окръг в Монтана, САЩ
 Тул (група), американска рок група

Вижте също 
 Туул, река в Монголия